Awudu Abass – cestista italiano
 Bonfoh Abass – politico togolese
 Issah Abass – calciatore ghanese